Мургаб — районний центр в Горно-Бадахшанській автономній області Таджикистану
 Мургаб — річка в Афганістані і Туркменістані, впадає в озеро Айнагель
 Мургаб (Оксу, Бартанг) — назва середньої течії річки Бартанг, притоки П'янджу, що протікає в Афганістані та Таджикистані,